Стенлі () — англійське прізвище, ім'я та топонім.

Персоналії 
 Стенлі (прізвище)
 Стенлі (ім'я)

Топоніми

Стенлі — округ (графство) у штаті Південна Дакота
 Стенлі — місто, штат Айдахо
 Стенлі — місто, штат Айова
 Стенлі — місто, штат Північна Кароліна
 Стенлі — місто, штат Північна Дакота
 Стенлі — місто, штат Вірджинія
 Стенлі — місто в окрузі Беррон, штат Вісконсин
 Стенлі — місто, штат Вісконсин
 Стенлі — селище, штат Луїзіана

Деінде
 Стенлі — водоспад на річці Луалаба (Конго).
 Стенлі (5109 м) — гірська вершина у горах Рувензорі (Африка).
 Стенлі (3220 м) — гірська вершина хребта Королеви Олександри (Антарктика).
 Пік Стенлі (3155 м) — гірська вершина у хребті Балл в Канадських скелястих горах (Канада, Б. Колумбія)
 Оуен-Стенлі — гірський хребет в південно-східній частині острова Нова Гвінея, на території держави Папуа Нова Гвінея.
 Стенлі — місто на північно-західному узбережжі Тасманії (Австралія).
 Порт-Стенлі — столиця та найбільше поселення Фолклендських островів.

Інше 
 Кубок Стенлі — престижний турнір у північноамериканському хокеї з шайбою, а також трофей під тією ж назвою.
 Морган Стенлі — великий американський комерційний банк.
 Аккрінгтон Стенлі — англійський футбольний клуб, який базується в Аккрінгтоні, графство Ланкашир.

Див. також 
 Парк Стенлі (значення)